Meriden ist der Name mehrerer Orte.

In den Vereinigten Staaten:
 Meriden (Connecticut)
 Meriden (Illinois)
 Meriden (Iowa)
 Meriden (Kansas)
 Meriden (New Hampshire)
 Meriden (New Jersey)
 Meriden (Wyoming)

Im Vereinigten Königreich:
 Meriden (West Midlands)
 Meriden (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Meriden Township